Fábián Gábor (1795–1877) író, költő, műfordító, országgyűlési képviselő
 Fábián Gábor (1928) újságíró
 Fábián Gábor Ericsson-díjas tanár
 Fábián Gábor (1976–) színművész